Il singolare del torneo di tennis ATP German Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Wojciech Fibak 6-2, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (campione)
 Eddie Dibbs (terzo turno)
 Manuel Orantes (semifinali)
 John Newcombe (secondo turno)
 Wojciech Fibak (finale)
 Phil Dent (primo turno)
 Wojciech Fibak (semifinali)
 Jaime Fillol (secondo turno)

 José Higueras (terzo turno)
 John Lloyd (terzo turno)
 Hank Pfister (secondo turno)
 Balázs Taróczy (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (primo turno)
 Paolo Bertolucci (quarti di finale)
 Jeff Borowiak (primo turno)
 Kim Warwick (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1978